Тедеев (ос. Тедетæ) — осетинская фамилия, фамильные башни находятся в селе Тиб.

Известные носители 
 Тедеев, Бато Бадилаевич (1929—1999) — советский борец вольного стиля и самбо.
 Тедеев, Бахва Отарович (род. 1969) — советский и российский футболист и тренер.
 Тедеев, Вадим Сергеевич (1946—2011) — советский и российский артист балета, педагог.
 Тедеев, Дзамболат Ильич (род. 1968) — советский борец, тренер.
 Тедеев, Елкан Матвеевич (1937—1984) — советский борец вольного стиля.
 Тедеев, Заур Эдуардович (род. 1981) — российский футболист и тренер.
 Тедеев, Марик Тотразович (род. 1959) — заслуженный тренер России по вольной борьбе.
 Тедеев, Эльбрус Сосланович (род. 1974) — украинский борец и политик.

 Тедеева, Зарина Бахваевна (род. 2001) — российская футболистка.